

Codici 
 CXC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chitina (Alaska) (Stati Uniti)

Altro 
 CXC – 190 nel sistema di numerazione romano